Ghebreyesus ist der Familienname folgender Personen:

 Adulis Ghebreyesus, Musiker und Produzent
 Fisihasion Ghebreyesus (* 1941), äthiopischer Radrennfahrer 
 Tedros Adhanom Ghebreyesus (* 1965), Gesundheits- und Außenminister Äthiopiens, Generaldirektor der WHO